Konnektiv steht für:
 Junktor, logische Verknüpfung zwischen Aussagen
 Konjunktionen und Pronominaladverbien, siehe Kohäsion (Linguistik)
 intersegmentales Bestandteil bei einem Strickleiternervensystem
 verbindendes Gewebe beim Bedecktsamer, siehe Staubblatt #Staubbeutel

Siehe auch:
 Konnektivität (Begriffsklärung)
 Konnektor (Begriffsklärung)